Бородинск - деревня в Нижнеудинском районе Иркутской области

География 
Деревня находится в 50 км от Шумского

Население 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года население НП составило 81 человек

Власть 
Деревня в административном плане относится к Катарбейскому муниципальному образованию Нижнеудинского района
Иркутской области

Примечания 

Населённые пункты Нижнеудинского района